Nenad Petrović (Zagreb (Croacia), 1907 - 1989) fue un compositor de ajedrez croata. Nenad Petrovic fue el primer Gran Maestro croata de composición de ajedrez, en 1947 fue Campeón del Mundo de resolución de ajedrez. En 1951 abrió la revista de problemas de ajedrez Problem que en 1952 se convirtió en órgano oficial de la Comisión Permanente para Composición de Ajedrez FIDE (PCCC). Nenad Petrovic fue el creador del Código de composición de ajedrez, el fundador y editor de 13 volúmenes del FIDE Album conteniendo las mejores composiciones del periodo 1914-1982. Desde 1956 fue vicepresidente y desde 1958 presidente de la Comisión Internacional de Composiciones de Ajedrez de la FIDE. Organizó el primer Congreso Mundial de Composición de Ajedrez en Piran en 1958. En 1974, Petrovic fue proclamado presidente honorario vitalicio del PCCC. Como compositor publicó unos 650 problemas, de los cuales 121 fueron incluidos en FIDE Albums, muchos de los cuales son referencia en composición de ajedrez.

Ejemplo

Véase también 
 Ajedrez

Enlaces externos 
 Problema de Petrovic en el PDB Server 
 Problemas de Petrovic en www.problemonline.com

Croatas del siglo XX
Compositores de ajedrez
Nacidos en Zagreb